La Primera División Catalana fue una categoría de fútbol que estuvo activa durante el período 1991-2011 en Cataluña.

Historia 
La Primera División Catalana nace en la temporada 1991-1992 para convertirse en el eslabón intermedio entre la competitividad de la Tercera División y el amateurismo de la Regional Preferente. Se forma con clubes de estas dos categorías hasta formar un único grupo de 18 equipos: los tres últimos clasificados del Grupo V de Tercera, el perdedor de la eliminatoria entre los dos subcampeones de Preferente, y los catorce equipos situados entre el tercer y noveno lugar de cada uno de estos dos grupos. Para la siguiente temporada (1992-1993), la categoría se amplia a 20 equipos, cifra que se mantendría hasta la desaparición del torneo en el año 2011.

Por defecto subían tres equipos a Tercera División y bajaban otros tres a Regional Preferente. No obstante, el número definitivo dependía de los ascensos y descensos no compensados respecto de la Segunda División B-

Palmarés

Temporada 2010-11

Temporada 2009-10

Temporada 2008-09

Temporada 2007-08

Temporada 2006-07

Temporada 2005-06

Temporada 2004-05

Temporada 2003-04

Temporada 2002-03

Temporada 2001-02

Temporada 2000-01

Temporada 1999-00

Temporada 1998-99

Temporada 1997-98

Temporada 1996-97

Temporada 1995-96

Temporada 1994-95

Temporada 1993-94

Temporada 1992-93

Temporada 1991-92

Notas y referencias

Referencias

Divisiones regionales de fútbol de Cataluña